Alberto Paloschi (* 4. ledna 1990, Chiari, Itálie) je italský fotbalista v současnosti hrající za druholigový italský klub S.P.A.L..

Přestupy 

 z AC Milán do Parma FC za 2 250 000 Euro
 z Parma FC do Janov CFC za ? Euro
 z Janov CFC do AC Milán za 4 350 000 Euro
 z AC Milán do AC ChievoVerona za 6 500 000 Euro
 z AC ChievoVerona do Swansea City AFC za 8 800 000 Euro
 z Swansea City AFC do Atalanta BC za 6 700 000 Euro
 z Atalanta BC do S.P.A.L. za 2 000 000 Euro (roční hostování)
 z Atalanta BC do S.P.A.L. za 4 000 000 Euro

Hráčská statistika

Úspěchy

Reprezentace 
 2× na ME 21 (2009 – bronz, 2013)

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté AC ChievoVerona
Fotbalisté Swansea City
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté SPAL
Fotbalisté Cagliari Calcio
Narození v roce 1990
Žijící lidé
Muži
Narození 4. ledna